Arcani – antico corpo paramilitare romano
 Arcani – serie di carte da gioco dei Tarocchi, divisi in:
 Arcani maggiori
 Arcani minori
 Arcani – comune nel distretto di Gorj, in Oltenia (Romania)
 Arcani – villaggio capoluogo dell'omonimo comune rumeno
 Arcani – oscuri personaggi Marvel Comics

Pagine correlate 
 Arcana
 Arcano

Altri progetti